Öppet system kan syfta på:

 Öppen standard, IT
 Öppet system (filosofi)
 Öppet system (fysik)

Se även 
 Öppet samhälle
 Slutet system